Aboubacar Bangoura, joueur de football guinéen ;
Aboubacar Oumar Bangoura, ministre guinéen ;
André Bangoura (14 juillet 1958), officier de police et chirurgien guinée
Lass Bangoura, joueur de football guinéen ;
Amara Bangoura, joueur de football guinéen ;
Djamil Bangoura, militant sénégalais ;
Fodé Bangoura, homme politique guinéen ;
Ibrahima Bangoura, joueur de football guinéen ;
 Colonel Ibrahima Sory Bangoura (?- ), officier et homme d’Etat guinéen
Hawa Bangoura, inspectrice et femme politique guinéenne ;
Ismaël Bangoura, joueur de football guinéen ;
Kiridi Bangoura, homme politique guinéen ;
Mafory Bangoura, militante et femme politique guinéenne ;
Mafoudia Bangoura, journaliste guinéenne
Mamadama Bangoura, judokate guinéenne ;
Mariama Bangoura, judokate guinéenne ;
Mohamed Lamine Bangoura, (10 novembre 1958), Ingénieur génie rural guinéen;
Ousmane Bangoura, joueur de football guinéen ;
Pathé Bangoura, joueur de football guinéen ;
Sambegou Bangoura, joueur de football guinéen.

Homonymie de patronyme